Het UEFA Champions League seizoen van 1996/97 was het 42ste seizoen van het belangrijkste Europese voetbaltoernooi voor clubteams, en het vijfde seizoen van de competitie sinds de invoering van de Champions League. Titelverdediger was Juventus, dat op 22 mei 1996 in Rome na strafschoppen de finale had gewonnen van Ajax, nadat de wedstrijd was geëindigd in een 1-1 gelijkspel.

Kwalificatie

Groepsronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Kwartfinales

Halve finale

Finale

Kampioen

UEFA Champions League
Europacupvoetbal 1996/97